Tuomas Grönman, finski hokejist, * 22. marec 1974, Viitasaari, Finska.

Grönman je v finski ligi igral za klube Lukko Rauma, TPS Turku in Jokerit Helsinki. Leta 1992 je bil kot 29. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques. V ligi NHL je po sezono odigral za kluba Chicago Blackhawks in Pittsburgh Penguins.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1998, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 25
| 10
| 15
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tacoma Rockets
| WHL
| 91/92
|
| 61
| 5
| 18
| 23
|
| 102
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 92/93
|
| 45
| 2
| 11
| 13
| +9
| 46
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. liga
| 92/93
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| +2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 93/94
|
| 44
| 4
| 12
| 16
| +19
| 60
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| +4
| 14
|-
| Lukko Rauma
| Finska ml. 2. liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 3
| 10
| 13
| +14
| 6
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 0
| 4
| 4
| +1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 47
| 4
| 20
| 24
| -1
| 66
|
| 12
| 3
| 3
| 6
| +8
| 43
|-
| TPS Turku
| Pokal federacij
| 94/95
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 32
| 5
| 7
| 12
| +3
| 85
|
| 11
| 1
| 4
| 5
| +2
| 16
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 96/97
|
| 16
| 0
| 1
| 1
| -4
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 96/97
|
| 51
| 5
| 16
| 21
|
| 89
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| Indianapolis Ice
| IHL
| 97/98
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 97/98
|
| 22
| 1
| 2
| 3
| +3
| 25
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Syracuse Crunch
| AHL
| 97/98
|
| 34
| 6
| 14
| 20
| -6
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 98/99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 51
| 1
| 9
| 10
| +6
| 72
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 00/01
|
| 25
| 0
| 4
| 4
| -7
| 74
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 14
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 01/02
|
| 18
| 0
| 2
| 2
| -10
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 02/03
|
| 52
| 3
| 6
| 9
| -5
| 85
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -6
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 576
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 204
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 854
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Viri
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Tacoma Rockets
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Indianapolis Ice
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Syracuse Crunch
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti TPS Turku